Формулы сокращённого умножения многочленов — часто встречающиеся случаи умножения многочленов. Многие из них являются частным случаем бинома Ньютона. Изучаются в средней школе в курсе алгебры.

Формулы для квадратов 
  - квадрат суммы (разности) двух чисел (многочленов)
  (квадрат суммы трех чисел (многочленов))

Разность квадратов 
Разность квадратов двух чисел (многочленов) может быть представлена в виде произведения по формуле:

Доказательство 
Математическое доказательство закона простое. Применив распределительный закон к правой части формулы, получим:
 
Из-за коммутативности умножения средние члены уничтожаются:
 
и остаётся
 

Полученная идентичность — одна из наиболее часто используемых в математике. Среди множества применений она дает простое доказательство неравенства о среднем арифметическом, геометрическом и гармоническом для двух переменных.

Доказательство справедливо в любом коммутативном кольце.

Наоборот, если это тождество выполняется в кольце R для всех пар элементов a и b, то R коммутативно. Чтобы убедиться в этом, применим закон распределения к правой части уравнения и получим:
 .
Чтобы это было равно , мы должны иметь
 
для всех пар a, b, поэтому R коммутативно.

Формулы для кубов 
  - куб суммы (разности) двух чисел
  - сумма (разность) кубов
   - куб суммы

Формулы для четвёртой степени 
 
  (выводится из )

Формулы для n-й степени 
 
 , где 
 
 , где

В комплексных числах 
 
 
 
 
Для произвольной чётной степени:
 , где  пробегает все n возможных значений
Для произвольной нечётной степени:
 , где  пробегает все n возможных значений

Некоторые свойства формул 
 , где 
 , где

См. также 
 Многочлен
 Бином Ньютона
 Факторизация многочленов

Примечания

Литература 
 

Многочлены